Antonio Raimondi se puede referir a:

Al grabador italiano Marcantonio Raimondi.
Al investigador italiano Antonio Raimondi.
A la provincia de Antonio Raimondi en el departamento de Ancash, Perú.
Al distrito de Antonio Raimondi en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, Perú.
Al distrito de Raimondi en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali, Perú.